Cordovez ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Cordovez (1935–2014), ecuadorianischer Diplomat und Politiker
 Diego Cordovez (Pokerspieler) (* 1965), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Bahía Cordovez
 Jorge Villamil Cordovez (1929–2010), kolumbianischer Komponist